Szinlő-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Szinlő-barlang, a Biatorbágyon lévő egyik barlang.
 Szinlő-barlang, a Naszályi-víznyelőbarlang másik neve.